Lundahl ist der Familienname folgender Personen:
 Amélie Helga Lundahl (1850–1914), finnische Malerin
 David Lundahl (1880–1916), schwedischer Maler
 Fanny Lundahl (1853–1918), finnische Malerin
 Harry Lundahl (1905–1988), schwedischer Fußballspieler
 Arthur C. Lundahl (1915–1992), US-amerikanischer Nachrichtendienstler
 Karoliina Lundahl (* 1968), finnische Gewichtheberin